László Papp ist der Name folgender Personen:

* László Papp (Archäologe) (1903–1973), ungarischer Archäologe 
 László Papp (Ringer) (1905–1989), ungarischer Ringer
 László Papp (Boxer) (1926–2003), ungarischer Boxer